Kupferberg (Opper-Franken)
Duitse naam voor Měděnec
Duitse naam voor Miedziana  in Polen
Kupferberg (sekt)